Дело о кредите МВФ — серия расследований о судьбе кредита МВФ, выделенного России 20 июля 1998 года в размере $4,781 млрд.

Кредит переводился частями в несколько траншей: 22, 23, 24 и 28 июля. Размеры траншей составили $4,304 млрд, $340 млн, $133 млн и $4 млн, соответственно. Суммы поступили на счета Центрального банка РФ (ЦБ) и Министерства финансов РФ.

Хроника 
20 июля 1998 года Совет директоров МВФ утвердил предоставление кредита России в размере $4,781 млрд.

Были совершены четыре перевода кредита:
 22 июля 1998 года — на сумму $4,304 млрд;
 23 июля 1998 года — на сумму $340 млн;
 24 июля 1998 года — на сумму $133 млн;
 28 июля 1998 года — на сумму $4 млн.

Суммы поступили на счета Центрального банка и Министерства финансов.

23 марта 1999 года депутат Госдумы Виктор Илюхин направил Генеральному прокурору России Юрию Скуратову письмо, в котором говорилось о судьбе кредита МВФ, выделенного в 1998 году.

29 ноября 2002 года Генпрокуратуры РФ со ссылкой на результаты расследования уголовного дела № 18\221050-98 (возбужденного 2 ноября 1998 года) сообщалось, что уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления в связи с отсутствием корыстной или иной личной заинтересованности в действиях Правительства и Банка России.

Расследования

Расследование депутата Илюхина 
23 марта 1999 года депутат Госдумы Виктор Илюхин направил Генеральному прокурору России Юрию Скуратову письмо, в котором говорилось о судьбе кредита МВФ, выделенного в 1998 году. Согласно письму Илюхина, 14 августа 1998 года $2,35 млрд были направлены в австралийский банк Bank of Sydney, где часть средств в размере $235 млн была зачислена на банковский счёт австралийской компании, остаток в размере $2,115 млрд, конвертированный в фунты стерлингов, был перечислен в британский Национальный Вестминстерский банк (). Также, согласно письму, $1,4 млрд были переведены 14 августа 1998 года в американский Bank of New York (который позднее обвинялся в отмывании несвязанных с указанным кредитом денег), $780 млн 17 августа 1998 года были направлены в швейцарский банк Credit Suisse, $270 млн 17 августа 1998 года были направлены в лозаннское отделение швейцарского банка Creditanstalt-Bankverein. В письме Илюхин попросил Скуратова осуществить проверку упомянутых в письме фактов. В свою очередь Скуратов возбудил уголовное дело под номером № 18/221050-98 и направил запрос в Счётную Палату, чтобы провести ревизию ЦБ, однако уже 2 апреля (спустя неделю) на него было заведено уголовное дело по указу Бориса Ельцина и в последующем он был отстранён от должности, а дело было засекречено грифом «совершенно секретно». Отчёт счётной палаты, по его словам, также был засекречен.

24 марта 1999 года Илюхин направил новое письмо Скуратову, в котором изложил новые утверждения о судьбе кредита МВФ. В письме также было сказано: «По понятным причинам информация по источнику, подтверждающему в своем сообщении на мое имя вышеназванные факты, закрыта, но она, в случае крайней необходимости, может быть открыта Вам лично при полной гарантии её неразглашения».

7 апреля 1999 года комитет по безопасности Госдумы выпустил пресс-релиз под названием «К вопросу об исчезновении кредита МВФ в размере 4,8 млрд долл. США, выделенного Российской Федерации 14 августа 1998 года». В пресс-релизе Илюхин вновь повторил выдвинутые ранее обвинения. В тот же день Илюхин направил письмо заместителю председателя объединённого экономического комитета конгресса США Джиму Сэкстону (:en:Jim Saxton) и лидеру республиканского большинства в палате представителей конгресса США Дику Арми (:en:Dick Armey). В письме конгрессменам, в частности, были изложены тексты писем Илюхина Скуратову и копии ряда банковских документов. В письме говорилось: «Надеюсь, что эти материалы облегчат и ускорят проведение возможного парламентского расследования в Конгрессе США по данным предположительно противозаконным банковским операциям».

Расследование Генпрокуратуры 
Расследование дела о кредите МВФ проводила Генпрокуратура РФ, ей было возбуждено уголовное дело № 18/221050-98, возбужденного 02.11.1998 г. по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления в связи с отсутствием корыстной или иной личной заинтересованности в действиях Правительства и Банка России.

Проверка Счетной палаты 
Летом 1999 года была проведена проверка деятельности Центрального банка по использованию средств первого займа кредита МВФ, оставшихся в управлении Банка России с 22 июля 1998 года по 1 января 1999 года.

По результатам проверки никаких нарушений со стороны Центрального банка по использованию денег МВФ Счетной палатой не обнаружено.

Расследование PricewaterhouseCoopers 
МВФ была нанята аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) для проверки обвинений России в хищении кредита. Летом 1999 года PwC опубликовал несколько докладов на сайте МВФ, которые были удалены в сентябре того же года по запросу PwC. Первый из опубликованных докладов содержал информацию о связях ЦБ с его неким дочерним оффшорным банком «FIMACO», второй — об использовании средств кредита самим ЦБ и третий — о статистике собранной ЦБ. Хотя расследование PwC и не нашло каких-либо доказательств о нецелевом использовании (присвоении) кредита, однако первый доклад вскрыл целый ряд фактов о ложной отчётности со стороны ЦБ к МВФ, а также факты «о реальном положении валютных резервов и некоторых других денежных накоплений».

Расследование кантона Тичино 
В начале 2001 года прокурор швейцарского кантона Тичино Лоран Каспер-Ансерме сделал ряд заявлений, что он обнаружил следы украденного кредита МВФ — по его данным, деньги из России в сумме несколько сотен млн долларов США в августе 1998 года проходили через счета нескольких швейцарских банков в кантоне Тичино.

Запрос американских конгрессменов 
10 марта 2004 года американские конгрессмены :en:Dan Burton и Майк Пенс направили госсекретарю США Колину Пауэллу письмо, в котором потребовали расследовать обстоятельства «пропажи» кредита МВФ.

Судьба кредита 
По информации РИА в 2005 году кредит был полностью выплачен.

Примечания

Ссылки 
 
 

1990-е годы в России
Политические скандалы России
Уголовные дела в России
МВФ